BZ est une abréviation, qui désigne :
 BZ ou 3-quinuclidinyl benzilate, une arme chimique.
 Belousov-Zhabotinsky, une réaction chimique oscillante

BZ est un code, qui signifie :
 Belize, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .bz

BZ ou Bz désigne un type de canapé qui se déplie en « accordéon ».

Bz est un digramme de l'alphabet latin

Abréviation
Code